Сезар-Огюст де Сен-Лари (; ум. 22 июля 1621),  барон де Терм и де Монбар — французский государственный деятель, рыцарь орденов короля.

Второй сын барона Жана де Терма и Жанны Анны де Вильмюр.

Рыцарь Мальтийского ордена, затем Великий приор Оверни. Был конюшим в конюшне короля. В 1611 бездетный старший брат, герцог де Бельгард, отказался в его пользу от должности великого конюшего Франции.

31 декабря 1619 был пожалован в рыцари ордена Святого Духа.

Умер от ранения в руку, полученного при осаде Клерака во время первой гугенотской войны 1620—1622 годов. Погребен в церкви иезуитов в Дижоне.

Семья 

Жена (25.07.1615): Катрин Шабо (ум. 1662), дочь Жака Шабо, маркиза де Мирбо, и Анны де Колиньи

Дети:

 Жан де Сен-Лари, ум. юным
 Анн-Мари де Сен-Лари (11.1621 — 4.05.1715). Муж (14.10.1643): Жан Антуан Арно де Пардайян, маркиз де Монтеспан (ок. 1602—1687). Жених был её двоюродным братом, поэтому для заключения брака потребовалось церковное разрешение

Литература 

 Aubert de La Chesnaye Des Bois F.-A. Dictionnaire de la noblesse. T. XVIII. — P.: Schlesinger frères, 1873, col. 118

Великие конюшие Франции
Дом де Сен-Лари